Claudia Parrocchetti Piantanida – nobile italiana legata ad un episodio avvenuto a Broni nel 1944
 Clemen Parrocchetti – artista e pittrice italiana
 Luigi Parrocchetti – ex calciatore italiano